Colțești se poate referi la:

 Colțești, Alba
 Colțești, Gorj
 Colțești, Vâlcea

Vezi și 
 Conțești (dezambiguizare)
 Colți
 Colțea
 Colțeni